Een verkeersweg:
N21 (België)
N21 (Frankrijk)
N21A (Frankrijk)
N21B (Frankrijk)
N21C (Frankrijk)
N21D (Frankrijk)
N21E (Frankrijk)
N21 (Ierland)
N21 (Luxemburg)
N21 (Oekraïne)
N21 (Zwitserland)